Vauchamps (Doubs), een gemeente in het departement Doubs
 Vauchamps (Marne), een gemeente in het departement Marne